Het WTA-tennistoernooi van Stuttgart (officieel Porsche Tennis Grand Prix) van 2021 vond plaats van 19 tot en met 25 april 2021 in de Duitse stad Stuttgart. Het was de 43e editie van het toernooi. Er werd gespeeld op de gravel-binnenbanen van de Porsche-Arena.

De Australische Ashleigh Barty won de titel zowel in het enkelspel als, samen met de Amerikaanse Jennifer Brady, in het dubbelspel.

Enkelspel 
Aan het toernooi namen zeven speelsters uit de top-10 deel.

Titelverdedigster Petra Kvitová uit Tsjechië was als zevende geplaatst – zij bereikte de kwartfinale, waarin zij werd uitge­scha­keld door Elina Svitolina.

Het eerste reekshoofd, Ashleigh Barty uit Australië, won het toer­nooi. In de finale ver­sloeg zij de als vijfde geplaatste Wit-Russin Aryna Sabalenka in drie sets. Barty wist voor het eerst in haar loop­baan het toer­nooi van Stuttgart op haar naam te schrij­ven. Het was haar elfde WTA-titel, de derde van dat jaar. Zij won op dit toernooi US$ 68.572 prijzen­geld, alsmede een Porsche Taycan Turbo S Cross Turismo.

Er waren geen deelneemsters uit de Lage Landen.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 

Titelverdedigsters Mona Barthel en Anna-Lena Friedsam kwamen niet verder dan de tweede ronde.

Het ongeplaatste duo Ashleigh Barty en Jennifer Brady won het toer­nooi. In de finale ver­sloe­gen zij het als eerste geplaatste Amerikaanse koppel Desirae Krawczyk en Bethanie Mattek-Sands in de match-tiebreak. Het was hun eerste gezamen­lijke titel. De Australi­sche Barty had daar­naast tien eerdere dubbel­spel­titels met andere part­ners; de Ameri­kaanse Brady geen.

Er waren geen deelneemsters uit de Lage Landen.

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe links 

 Enkelspel
 Dubbelspel
 Toernooischema ITF

Stuttgart 2021
Stuttgart